Castillo de Santa Ana es el nombre de varias fortificaciones:

 Batería de Santa Ana, en Cartagena (Murcia).
 Castillo de Santa Ana o del Cuadrón, en Auñón (Guadalajara).
 Castillo de Santa Ana, en Castro Urdiales (Cantabria).
 Castillo de Santa Ana, en Oliva (Valencia).
 Castillo de Santa Ana, en Roquetas de Mar (Almería).